Adrien Duvillard (1934) – sciatore alpino francese
 Adrien Duvillard (1969) – sciatore alpino francese